Sinzheim steht für:

Sinzheim, eine Gemeinde im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
David Sinzheim (1745–1812), erster Rabbiner in Straßburg und 1807 Vorsitzender des Napoleonischen Sanhedrin 

Siehe auch:
 Sinsheim, eine Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg